Маркансу — река на Памире, протекающая с запада на восток по территории Таджикистана и Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район), правый приток реки Кызылсу. Длина реки около 160 км, из них первые 35 км река течет по территории Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области.

Маркансу берёт начало при слиянии Коксоя и Коксая. Коксой истекает с ледника Уйсу на южном склоне Заалайского хребта. Примерно на 16-м километре от языка Уйсу на высоте около 4000 м Коксой пересекается Памирским трактом, сливаясь с Коксаем, образует Маркансу, и ещё через 5 км принимает левый приток Хатынканыш, истекающий с ледника Курумды.

Долина Коксоя в районе Памирского тракта плоская и безжизненная. В литературе — в книгах и дневниках путешественников её называют долиной смерчей или долиной смерти из-за многочисленных останков вьючных животных. Это место ветвления древних караванных путей из Алайской долины на юг на Памир и на восток в Кашгар. В годы становления советской власти по долине Маркансу из Китая в советскую Среднюю Азию проникали отряды басмачей.

Примечания 

Бассейн Яркенда
Реки Горно-Бадахшанской автономной области
Реки Синьцзян-Уйгурского автономного района